Partido Demócrata o Partido Democrático pueden referirse a las siguientes organizaciones políticas:

África 

 Botsuana: Partido Democrático de Botsuana.

América 

 Argentina:
Partido Demócrata Progresista
 Partido Demócrata Nacional
 Partido Demócrata, de la Capital Federal;
 Partido Demócrata, de Buenos Aires, antiguamente Partido Conservador, Unión Conservadora y Partido Demócrata Conservador;
 Partido Demócrata, de Mendoza;
 Partido Demócrata, de Córdoba;
 Partido Demócrata, de San Luis, antiguamente Partido Demócrata Liberal;
 Chile:
 Partido Demócrata (1887-1941);
 Partido Democrático (1932-1960);
 Partido Democrático de Chile (1952-1956);
 Partido Democrático de Chile (1988-1989);
 Colombia: Polo Democrático Alternativo;
 Costa Rica: Partido Demócrata;
 Estados Unidos: Partido Demócrata;
 México:
 Partido Demócrata, de Nuevo León;
 Partido Demócrata Mexicano (1975-1997);
 Perú: Partido Demócrata;
 Uruguay: Partido Demócrata;
 Venezuela: Partido Democrático Venezolano.

Asia 

 Corea del Sur:
 Partido Democrático (2008-2011);
 Partido Democrático (2011-);

 Japón:
 Partido Democrático (en japonés, Minshutō; 1947-1950);
 Partido Democrático de Japón (Minshutō; 1954-1955);
 Partido Democrático (Minshutō; 1996-1998);
 Partido Democrático (Minshutō; 1998-2016);
 Partido Democrático (Minshintō; 2016-);

 Tailandia:
 Partido Demócrata de Tailandia, (1945-)

 Turquía:
 Partido Demócrata (en turco, Demokrat Parti; 1946-1961).

Europa 

 Bulgaria: Partido Demócrata;
 Eslovenia: Partido Demócrata Esloveno (1986-);
 España:
 Partido Demócrata Español, escisión del Partido Popular en 1996, desaparecido;
 Partido Demócrata Europeo Catalán;
 Partido Demócrata Liberal, fundado en 1982 por Antonio Garrigues Walker, desaparecido;
 Partido Demócrata Posibilista;
 Partido Democrático;
 Francia: Partido Demócrata;
 Italia: Partido Democrático;
 Luxemburgo: Partido Democrático;
 Moldavia: Partido Democrático de Moldavia;
 Polonia: Partido Demócrata de Polonia (1940-1945);
 Rumania: Partido Demócrata Liberal;
Rusia: Partido Democrático de Rusia;
 Serbia: Partido Demócrata;
 Suiza: Partido Demócrata;
 Unión Europea: Partido Demócrata Europeo.